Джамал може да се отнася до
 Джамал – български празник
 Джамал – арабско име
 Камина – вид отоплително тяло